Korpilahti kan avse:

 Korpilahti – finska namnet för en tidigare kommun i Mellersta Finland, se Korpilax
 Korpilahti – en by i Karleby stad i Mellersta Österbotten, se Korplax
 Korpilahti, Antrea socken – en by i Sankt Andree, Karelen